Le elezioni comunali nelle Marche del 2002 si tennero il 26 maggio (con ballottaggio il 9 giugno).

Ancona

Fabriano

Jesi

Macerata

Civitanova Marche

Tolentino

Marche
2002